Катесовы, Катесово — бывший посёлок в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа России. Располагался посёлок на межселенной территории, в прямом подчинении Сургутскому муниципальному району.

Почтовый индекс — 628454.

История 
По данным научно-популярного справочника «История населенных пунктов Югры» (под редакцией Зайцева Е. А., Клюева В. П., Щербич С.Н .-Ханты-Мансийск, — М. Издательство Перо, 2012, С.97) Катесовы (Качесовы, Качусовы, Качесовы, Качисовы) юрты — располагались на пр. Покомас. Вероятно, в Списках 1868—1869 гг. указаны как юрты Качесовы (Качусовы), состоящие из 3 хозяйств, где проживало 23 человека. Местоположение указано на р. Обь. На 1912 г. зафиксированы юрты Качисовы в Локосовской инородческой волости Сургутского округа Тобольской губернии.

В воспоминаниях исследователя С. Чугунова (1913 г.) есть запись о селе: «Локосово, расположено на левом высоком берегу Оби; с трёх сторон окружено тайгой. Подле пристани находится болотистая местность, прилегающая к заливу. В окрестностях села находились остяцкие юрты Лобановы, по речке Катесовский Ёган — юрты Катесовы».

География 
Находился на р. Обь.

 Климат
Климат резко континентальный, зима суровая, с сильными ветрами и метелями, продолжающаяся семь месяцев. Лето относительно тёплое, но быстротечное.

Население 
В Списке 1926 г. указано 5 хозяйств, жителей 17 хантов.

Примечания

Ссылки 
 Почтовые индексы и коды ОКАТО.

населённые пункты на реке Обь
Упразднённые населённые пункты Сургутского района